Марас может означать:
 Марас — город в Перу.
  — деревня в сообществе Парга, Греция.
 Марас (коммуна) — коммуна во Франции.
  — итальянский этрусколог.